Кралски Грохот (2009) е двадесет и втория турнир Кралски Грохот професионален кеч събитие заплащане-на-преглед, произведени от World Wrestling Entertainment (WWE). Тя бе представена от Castrol GTX и се проведе на 25 януари 2009 г., в Джо Луис Арена в Детройт, Мичиган и черта таланти от марки на Първична сила, Разбиване и ECW. Както е обичайно от 1993 г. насам, мача на Кралски Грохот победителия получава мач на Кечмания мач за Титлата на Федерацията за Световната титла или за титлата на ECW.

Пет професионални кеч мачове бяха поместени на суперкард събите, на планирне на повече от едно основно събите. Главния мач е годишният 30-Мъже Кралско меле мач, който черта от трите марки. Ренди Ортън, осмият участник, спечелил мача кралско меле като последно елиминира Трите Хикса, седмият участник. Главния мач на Първична сила е Джон Сина срещу Джон „Брадшоу“ Лейфилд за Световната титла в тежка категория, който Сина спечели след неговия завършващ ход Коригиране на отношенията. Главния мач на Разбиване беше мач Без Дисквалификация между Джеф Харди и Острието за Титлата на Федерацията. и между Джак Фуклиото и Мат Харди за Титлата на Ий Сий Дабаю.

Фон 
Ада в клетка ще включва професионални кеч мачове, включващи различни кечисти от предварително съществуващи сценарист вражди, и сюжетни линии, които играят върху първични телевизионни програми на WWE, RAW и SmackDown. Кечистите ще представят герои или злодеи, тъй като те следват поредица от събития, които изграждат напрежение, и завършва с мач по борба или серия от мачове.

Главния мач сценарий на Кралски Грохот 2009 г. годишният мач Кралско меле, е включен на всечки Кралски Грохот събитие от самото му създаване, Мачът включва 30 мъжки кечисти от Федерацията трите марки; WWE официално обяви 23 участници. Мачът свършва, когато един кечист остава на ринга след премахването на всички други 29 кечисти за. (Участниците елиминират опонентите, като ги хвърлят над горното въже и като двата крака докосват пода.) Победителият получава въжмозност да оспори за Ттилата на Федерацията, Световната титла в тежка категория или ECW шампионат през април на Кечмания 25.

Последици 

На 26 януари в епизод на Първична сила, Наследниците (The Legacy) излязоха с двама адвокати и терапевт. Тогава Ренди Ортън разкри, че той страда от ЕИД, което го кара да изпитате бурни изблизци когато са провокирани, губи всякакъв контрол на своите емоции и дейсвтия. Според Ортън и неговите адвокати, Ортън беше казал, Стефани Макмеън че ако го уволнят, той не само ще отнеме Дибиаси и Роудс с него, но и цялата къблекалния, тъй като той ще доведе в съдебно дело срещу компанията.

На 30 януари в епизод на Разбиване, Мат Харди обяви, че той не е имал угризения за съкрушителен брат му Джеф в главата на Кралски грохот и го устройва титлата на федерацията. Тогава той каза, че вселената, че той вече не се смята за съотборник или брат на Джеф. Имаше три Елиминационната клетка класирали за Без Изход. Първият мач е Гробаря срещу Марк Хенри, който Гробаря спечели чрез предаване с Портите на дявола. Вторият мач квалифинант е Грамадата побеждавайки Фест с Нокаут. Последният квалификант е мач тройна заплаха с участието на Трите Хикса, Великият Кали и Владимир Козлов. Трите Хикса спечели мача, след като той направи Педигри на Великия Кали и да вземе победата.

Рецепция 
Събитието беше добре приет от критиците. Слънцето отбеляза високото качество на мачовете, изненадващите резултати, петата търна Мат Харди и превъзходно качество на Кралско меле мач. Победата на Ренди Ортън бе също така похвали като го създаде интригуващ разказ за КечМания 25, обаче, победата е също така разглежда като очевидно и предсказуепа. Слънцето завърши своя преглед висока оценка 9-вън-на-10.

Резултати 

Кралски грохот
Кеч турнири в Детройт